Nalliers kan syfta på:
 Nalliers, Vendée
 Nalliers, Vienne